Енрике Родригез Кано има више значења:

 Енрике Родригез Кано (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Енрике Родригез Кано (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Енрике Родригез Кано (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Енрике Родригез Кано (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Енрике Родригез Кано (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Енрике Родригез Кано (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Енрике Родригез Кано, Запоталиљо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Енрике Родригез Кано (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику